Josep Sabater (abat) (Catalunya,  - Poblet, província de Tarragona, 1800), abat de Poblet
 Josep Sabater i Calderó (Roses, 1884 – Badalona, 1926), polític i arqueòleg, alcalde de Roses entre 1914 i 1918
 Josep Sabater i Estaper (Catalunya, segle XIX), compositor, eclesiàstic i organista a l'església del Pi de Barcelona
 Josep Sabater Esteve (Reus 1893 - Barcelona segle XX) Empresari
 Josep Sabater i Mur (Barcelona, 1875 - segle XX), pintor, deixeble de Cusachs, que sobresortí com a paisatgista
 Josep Sabater Rodríguez (Sabadell, 1956), escriptor, professor i promotor cultural 
 Josep Sabater i Sust (Mataró, 1882 - Barcelona, 1969), director d'orquestra català